Insertie (chromosomen)
 Insertie (scheikunde)
 Insertie (spier)
 Insertiemutagenese

Zie ook
 Insert (doorverwijspagina)